Fuentes de Andalucía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes de Andalucía (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Fuentes de Andalucía (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar